A Fed Cup de  1971 foi a nona edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 14 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Austrália, ganhando na final da Grã-Bretanha.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1971 no tênis